Il singolare dello Shenzhen Open 2015 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2015.

Andy Murray era il detentore del titolo ma ha deciso di non prendere parte alla competizione.

In finale Tomáš Berdych ha sconfitto Guillermo García López per 6–3, 7–67.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Tomáš Berdych (campione)
  Marin Čilić (semifinale)
  Tommy Robredo (semifinale)
  Guillermo García López (finale)

  Adrian Mannarino (quarti di finale, ritirato)
  Jiří Veselý (quarti di finale)
  Aljaž Bedene (secondo turno)
  Víctor Estrella Burgos (secondo turno, ritirato)

Qualificati 

  Matthew Ebden (primo turno)
  Hiroki Moriya (secondo turno)

  Takuto Niki (primo turno)
  Zhang Zhizhen (secondo turno)

Wildcard 

  Bai Yan (primo turno)
  Wu Di (primo turno)

  Zhang Ze (primo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Shenzhen Open 2015 (ATP)
ATP World Tour 2015